Штат Мексики Юкатан разделён на 106 муниципалитетов, в 13 административных районах. Большинство названий муниципалитетов заимствовано из юкатекского языка (майя).

Источники

См. также 
 Города Юкатана
 Юкатан (штат)

Муниципалитеты Юкатана
Списки:Мексика